Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1983 проходив у 6 зонах, участь брали 49 команд колективів фізкультури. На першому етапі ігри пройшли в два кола в шести групах. Фінальний турнір відбувся у Ірпіні та Києві.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Додатковий матч 

Вперше за історію турніру довелося грати додатковий матч для визначення переможця. Чемпіоном стали динамівці з Ірпеня. Подробиці матчу відомі завдяки спогадам Степана Кравчуна, директора Запорізького автомобілебудівного заводу, на балансі якого знаходився запорізький клуб. Суддівство матчу було необ'єктивним. У ворота «Торпедо» було призначено декілька невиправданих пенальті. Після закінчення матчу, спортивний функціонер Михайло Бака вибачився за гру перед Кравчуном та пояснив, що згідно з наказом Володимира Щербицького, перемогти повинне було ірпінське «Динамо». З цієї команди, Валерій Лобановський планував створити фармклуб київського «Динамо». Також Бака пообіцяв зробити все необхідне, щоб наступного року «Торпедо» перемогло у чемпіонаті.

Примітки

Джерела

Посилання 
 1 зона 
 2 зона
 3 зона 
 4 зона 
 5 зона 
 6 зона 
 Фінальний турнір КФК

83
УРСР
1983 в українському спорті